ГЕС Nihuil II – гідроелектростанція в центральній Аргентині в провінції Мендоса. 
 ГЕС Nihuil III – гідроелектростанція в центральній Аргентині в провінції Мендоса. 
 ГЕС Nihuil I — гідроелектростанція в центральній Аргентині в провінції Мендоса.